Вратно () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,92 км². Население по данным переписи населения 2006 года составляет 135 человек.

В северной части общины располагается заброшенная ветряная мельница.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1348 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края